Okręty US Navy o nazwie USS „Samar”

 Pierwszy USS „Samar” (PG-41) został zwodowany w 1887 roku dla marynarki hiszpańskiej. Został przejęty w czasie wojny amerykańsko-hiszpańskiej. Wszedł do służby w US Navy. Wycofany ze służby w 1920 roku.
 Drugi USS „Samar” (ARG-11) został zwodowany w 1944 roku.

Samar